Die BH Tennis Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Juli bis 2. August 2009 in Belo Horizonte stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 20 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Belo Horizonte